

Spettacolo
Joe Smith (1884-1981) attore
Joe Smith (n. 1972) attore

Sport
 Joe Smith (n. 1889) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Joe Smith (n. 1890) – calciatore inglese
 Joe Smith (n. 1953) – calciatore scozzese
 Joseph Leynard Smith (n. 1975) – cestista statunitense
 Joe Troy Smith (n. 1977) – cestista statunitense
 Joe Smith Jr. – pugile statunitense